Dzierzgoń (plaats), plaats in Polen
 Dzierzgoń (gemeente), gemeente in Polen